Ardenne ist der Familienname folgender Personen:
 Agnes van Ardenne (* 1950), niederländische Politikerin
 Armand von Ardenne (1848–1919), preußischer Generalleutnant
 Elisabeth von Ardenne (1853–1952), Vorbild für Fontanes Effi Briest, Gattin des Armand von Ardenne
 Manfred von Ardenne (1907–1997), deutscher Naturwissenschaftler

Ardenne steht für:
 (4849) Ardenne, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Ardenne (Seiche), linker Zufluss der Seiche in der Gemeinde Marcillé-Robert des Départements Ille-et-Vilaine in der Bretagne, Frankreich
 Forschungsinstitut Manfred von Ardenne
 Von Ardenne GmbH

Siehe auch
 Champagne-Ardenne
 Département Ardennes
 Ardennen